Луговики — название населённых пунктов:

Россия 
 Луговики — деревня в составе городского округа город Киров Кировской области.

Украина 
 Луговики — село в Полесском районе Киевской области.
 Луговики — село в Чернухинском районе Полтавской области.

См. также 
 Луговик